Dică ist der Familienname folgender Personen:
 Nicolae Dică, rumänischer Fußballspieler
 Emil Dică, rumänischer Fußballspieler

DICA steht für:
 1-(2,4-Dichlorobenzyl)-1-H-Indazole-3-Carboxylic Acid (DICA), eine chemische Verbindung 
 Dichlorisocyanursäure (DICA), eine chemische Verbindung

Andere Schreibweisen und deren Bedeutungen:
 dicA, eine Mutation in einem Repressorgen von Escherichia coli
 DiCA, chemische Verbindungen aus der Gruppe der Dichloraniline